Cyclorhagida är en ordning av djur. Cyclorhagida ingår i fylumet pansarmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Pansarmaskar
Cyclorhagida